1971/72 was het 34ste seizoen van de Divizia A en het 54ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1971/72 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen